Самой большой городской агломерацией Центральноафриканской Республики является Банги, население которой на 1 января 2005 года составило 726 310 человек. В Банги с пригородами проживает около 20 % населения страны. Население всех остальных городов существенно меньше — население следующего по размеру города, Бимбо, составляет менее 150 тысяч человек.

Ниже приведён список всех городов Центральноафриканской республики, население которых по состоянию на 1 января 2005 года составляло более четырёх тысяч человек. Учитывается лишь население соответствующих муниципалитетов, население пригородов не включено.

Ссылки 
 Division des Statistiques
 [gazetteer.de/ World Gazetteer - Aktuelle Einwohnerzahlen der Städte in der Zentralafrikanischen Republik]
 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte in der Zentralafrikanischen Republik

 
Центральноафриканская Республика
Списки:Центральноафриканская Республика
Списки:Африка